Титулярная диакония Сан-Джулиано-Мартире (— титулярная церковь была создана Папой Бенедиктом XVI 18 февраля 2012 года. Титулярная диакония принадлежит церкви Сан-Джулиано-Мартире, расположенной в зоне Рима Томба ди Нероне, на виа Кассья.

Список кардиналов-дьяконов титулярной диаконии Сан-Джулиано-Мартире 
 Карл Йозеф Беккер, S.J. — (18 февраля 2012 — 10 февраля 2015, до смерти);
 Кевин Фаррелл — (19 ноября 2016 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Джулиано-Мартире на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сан-Джулиано-Мартире на www.gcatholic.org.

Иулиан Сорский